Титулярная церковь Сан-Джузеппе-да-Копертино () — титулярная церковь была создана Папой Франциском 14 февраля 2015 года. Титул принадлежит церкви Сан-Джузеппе-да-Копертино, расположенной в зоне Рима Чеккиньола, на виа Джениери.

Список кардиналов-священников титулярной церкви Сан-Джузеппе-да-Копертино 
 Хосе Луис Лакунса Маэстрохуан — (14 февраля 2015 — по настоящее время).

Ссылки 
 Титулярная церковь Сан-Джузеппе-да-Копертино на сайте www.gcatholic.org;
 Титулярная церковь Сан-Джузеппе-да-Копертино на сайте Catholic Hierarchy.

Примечания 

Джузеппе из Копертино